На́зия — посёлок при станции в Путиловском сельском поселении Кировского района Ленинградской области рядом с одноимённой железнодорожной станцией.

История 
В 1917 году станция Назия входила в состав Путиловской волости Шлиссельбургского уезда.

С 1918 по 1921 год, в состав Килозовского сельсовета Лукинской волости. С 1918 по 1922 год станция Назия была административным центром Марковской волости Шлиссельбургского уезда, затем её территория вошла в состав Пореченской волости.

С 1922 года, вновь в составе Путиловской волости.

С 1923 года, в составе Ленинградского уезда.

С 1924 года, в состав Марковского сельсовета.

С февраля 1927 года, в составе Мгинской волости, с августа 1927 года, в составе Мгинского района.

По данным 1933 года посёлок при станции Назия входил в состав Марковского финского национального сельсовета Мгинского района.

С 1954 года, в составе Путиловского сельсовета.

С 1960 года, в составе Волховского района.

В 1961 году население посёлка при станции Назия составляло 422 человека.

По данным 1966 и 1973 годов посёлок Назия также находился в подчинении Путиловского сельсовета Волховского района.

По данным 1990 года посёлок Назия входил в состав Путиловского сельсовета Кировского района.

В 1997 году в посёлке Назия Путиловской волости проживал 161 человек, в 2002 году — 134 человека (русские — 82 %).

В 2007 году в посёлке Назия Путиловского СП — 106.

География 
Посёлок расположен в центральной части района у железнодорожной линии Мга — Волховстрой I.

Через посёлок проходит автодорога  (Шлиссельбург — Назия), соединяющая автомагистраль  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск) с крупными садоводствами к югу от железнодорожной станции Назия.

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

Через посёлок протекает река Кянга.

Демография

Улицы 
68 км, Берёзовый переулок, Вокзальная, Железнодорожная, Заречная, Зелёная, Комсомольская, Лесной переулок, Новая, Средняя, Центральная, Школьный переулок, Электроток.

Примечания 

Населённые пункты Кировского района (Ленинградская область)